Sezona Velikih nagrad 1926 je bila druga sezona Svetovnega konstruktorskega prvenstva.

Velike nagrade

Prvenstvene dirke

Pomembnejše neprvenstvene dirke

Prvenstvo konstruktorjev 
Opomba: Uvrščeni so bili konstruktorji, ki so nastopali na vsaj dveh prvenstvenih dirkah.

Viri in opombe 
 
 
 

1926
1926
1926 v športu